

Persone 
 Josef Georg Hörl (1722-1806) – giurista e politico austriaco
 Arthur Hoerl (1891-1968) – sceneggiatore e regista statunitense
 Irmgard Hörl (1927-1973) – insegnante tedesca
 Kathi Hörl (1936) – sciatrice austriaca
 Ottmar Hörl (1950) – scultore tedesco
 Thomas Hörl (1981) – sciatore austriaco
 Wolfgang Hörl (1983) – sciatore austriaco
 Fabian Hörl (1992) – sciatore austriaco

Altro 
 Orgelbau Hörl – ditta organaria tedesca